O rio Prata é um dos principais afluentes da bacia rio Margarida que por sua vez desagua no rio Guaporé, nasce no município de Comodoro-MT. Este rio se destaca por comportar uma usina hidelétrica de pequeno porte inaugurada na última década do século XX.

Prata